

Toponyme 

 Walsingham, village et lieu de pèlerinage marial du Norfolk, site de l'ancien prieuré de Walsingham.
 , localité de l'Ontario au Canada.

Patronyme 
 , famille noble d'Angleterre ;
 Thomas Walsingham (mort vers 1422), chroniqueur médiéval anglais ;
 Sir Francis Walsingham (1530-1590), « maître-espion » d'Élisabeth  d'Angleterre ;
  (1561-1630), protecteur de Christopher Marlowe ;
 Frances Walsingham (1569-1631), fille unique de Sir Francis Walsingham ;
 , comtesse de Walsingham (1693-1778), fille illégitime du roi George  de Grande-Bretagne et d'Ehrengard Melusine von der Schulenburg, duchesse de Kendal et Munster.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme